Hildegarda hace referencia a varios artículos:

Personas
 Hildegarda de Anglachgau, reina alemana;
 Hildegarda de Bingen, santa;
 Hildegarda Luisa de Baviera, princesa;

Variantes del nombre
Hildegart Rodríguez Carballeira, niña prodigio española;
Hildegarde Asse, yudoca camerunesa;
Hildegarde Withers, detective ficticia;
Hildegard, nombre propio;

Nombres femeninos